Unverricht ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Unverricht (1853–1912), deutscher Arzt
 Hubert Unverricht (1927–2017), deutscher Musikwissenschaftler
 Siegfried Unverricht (1928–2018), deutscher Politiker (SED) und Journalist
 Traugott von Unverricht (1803–1873), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier